Hellebach ist der Name von Fließgewässern:

 Hellebach, Oberlaufname des Rickebach (Riekebach), rechter Zufluss der Nethe, bei Willebadessen, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Hellebach, rechter Zufluss des Schiffgraben-West, bei Achim (Börßum), Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen
 Hellebach (Aa), rechter Zufluss der Aa, nahe Elverdissen (Herford), Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Helbach (Begriffsklärung)
 Hellbach (Begriffsklärung)
 Helle (Begriffsklärung)
 Hellegraben